Ва́женец — озеро в Заостровском сельском поселении Виноградовского района Архангельской области России.

Озеро Важенец находится на востоке болота Кицкое Второе, в южной части Виноградовского района, недалеко от границы с Шенкурским районом, на высоте 52 м над уровнем моря. Площадь озера — 2,5 км².

С северной стороны из озера вытекает единственная река — Важенец (приток Кушеверы, бассейн Северной Двины).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020300111103000004052.

Примечания 

Бассейн Нюмы
Озёра Виноградовского района (Архангельская область)